Il doppio del torneo di tennis San Antonio Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Wesley Whitehouse e Gareth Williams che hanno battuto in finale Mike Bryan e Bob Bryan 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Mike Bryan /  Bob Bryan (finale)
 Brandon Coupe /  Marcos Ondruska (primo turno)

 Dejan Petrović /  Andy Ram (primo turno)
 Vadim Kucenko /  Oleg Ogorodov (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

San Antonio Challenger 2000